Somatogyrus amnicoloides е изчезнал вид коремоного от семейство Hydrobiidae.

Източници 

Somatogyrus